Mužská dvouhra Western & Southern Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2020 po obnovení pět měsíců přerušené sezóny kvůli pandemii koronaviru. 

Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje výjimečně hraného v newyorském Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo dvanáct tenistů. Obhájcem titulu byl Rus Daniil Medveděv, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Španěl Roberto Bautista Agut.

Vítězem se stal 33letý první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, jenž ve finále zdolal o čtyři roky mladšího Kanaďana Milose Raonice po třísetovém průběhu 1–6, 6–3 a 6–4. Aktivní poměr vzájemných utkání tak navýšil na 11–0. V probíhající sezóně udržel neporazitelnost se zápasovou bilancí 23–0. Ze sto čtrnáctého finále kariéry na okruhu ATP Tour vybojoval jubilejní osmdesátý titul, který znamenal třicátou pátou trofej v sérii Masters. V ní vyrovnal Nadalův rekord a jako první hráč podruhé zkompletoval kariérní Zlatý Masters, trofeje ze všech devíti podniků mistrovské série (nadále zůstával jeho jediným držitelem). Na Cincinnati Masters navázal na triumf z roku 2018.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2020